Flight Log: Turbulence () — третий студийный альбом южнокорейского бой-бенда GOT7. Был выпущен 26 сентября 2016 года лейблом JYP Entertainment с ведущим синглом «Hard Carry». Альбом является вторым альбомом из серии Flight Log группы.

Трек-лист

Чарты

Продажи

Победы

Golden Disc Awards 

|-
| 2017
| Flight Log: Turbulence
| Disc Bonsang
|

Музыкальные программы

Примечания 

Альбомы 2016 года
Альбомы на корейском языке
Альбомы Got7
Альбомы Genie Music